Plaatsen met de naam Dothan:
Dothan (oudheid), een plaats die in de oudheid in Kanaän lag
Dothan (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Mevo Dothan, een plaats in Israël, dicht bij het Dothan uit de oudheid

Personen met de achternaam Dothan:
Moshe Dothan, archeoloog
Trude Dothan, archeoloog